Miejscowości w USA:
 Luxemburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Luxemburg – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
 Luxemburg – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
Gminy w USA:
 Luxemburg (ang. Luxemburg Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Luxemburg (ang. Luxemburg Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee

Zobacz też 
 Luksemburg
 marszałek Luxembourg